Op Roland Garros 2017 speelden de vrouwen van zondag 28 mei tot en met zaterdag 10 juni de wedstrijden in het enkelspel.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Garbiñe Muguruza uit Spanje was het vierde reekshoofd. Zij werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de Française Kristina Mladenovic.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber strandde in de eerste ronde.

Winnares werd de ongeplaatste speelster Jeļena Ostapenko uit Letland. In de finale won zij van de als derde geplaatste Roemeense Simona Halep in drie sets. Ostapenko werd daarmee de eerste tennisser (m/v) uit Letland die een grandslamtitel in het enkelspel won. Bovendien is zij de eerste vrouw die als ongeplaatste speelster Roland Garros won, sinds de Britse Margaret Scriven in 1933.

Ostapenko won haar grandslamtitel zonder een eerdere titel te hebben gewonnen in het professionele tour-circuit. De laatste die daarin slaagde, was Braziliaan Gustavo Kuerten die Roland Garros won op 8 juni 1997, de dag waarop Jeļena Ostapenko werd geboren.

Geplaatste speelsters

Deelneemsters uit België en Nederland

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema WTA

Roland Garros
ITF-toernooi in 2017